Glenie ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Glenie (* ~1945), neuseeländische Badmintonspielerin
 Robin Glenie (* ~1950), neuseeländische Badmintonspielerin